Příjmení Cole nosí více osob:

 Andrew Cole (* 1971) – britský fotbalista
 Ashley Cole (* 1980) – britský fotbalista
 Duncan Cole (1958–2014) – novozélandský fotbalista
 Erik Cole (* 1978) – americký hokejista
 Francis Joseph Cole (1872–1959) – britský zoolog
 Gary Cole (* 1956) – americký herec
 Charlie Cole (1955–2019) – americký fotograf
 Cheryl Cole (* 1983) – anglická zpěvačka
 Chris Cole (* 1982) – americký skateboardista
 Ian Cole (* 1989) – americký hokejový obránce
 J. Cole (Jermaine Lamarr Cole, * 1985) – americký hudebník
 John Cole – více osob, rozcestník
 James Cole (Daniel Ďurech, * 1984) – český rapper
 Kyla Cole (* 1978) – slovenská modelka
 Martina Cole (* 1959) – anglická spisovatelka
 MJ Cole (* 1973) – britský producent a DJ
 Natalie Coleová (1950–2015) – americká zpěvačka, dcera Nata Kinga Cole
 Nat King Cole (1919–1965) – americký zpěvák, pianista a skladatel, otec Natalie Coleové
 Paula Coleová (* 1968) – americká zpěvačka, pianistka, kytaristka a skladatelka
 Thomas Cole (1801–1848) – anglicko-americký malíř
 Trent Cole (* 1982) – hráč amerického fotbalu

Anglická příjmení